Бирден има више значења:
 Бирден (Арканзас)
 Бирден (Оклахома)